Mana Mana steht für
Mah Nà Mah Nà (Manamana, bzw. Manna manna), Lied
Manà Manà, Radiosender